Теслин — русская фамилия. Известные носители:
 Теслин, Александр Никитович (1919—1979) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Теслин, Игнатий Степанович (1873—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.